Lewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Lewitsch (1900–1970), deutsch-amerikanischer Geiger und Bandleader
 Sula Lewitsch, deutsche Pianistin und Komponistin 
 Wenjamin Grigorjewitch Lewitsch (1917–1987), sowjetisch-amerikanischer Physikochemiker, siehe Benjamin Levich